

Xadrez 

Tartan, tipo de tecido com padrão quadriculado, também conhecido por xadrez

Desambiguação